Emelec puede referirse a:

 Empresa Eléctrica del Ecuador, por su acrónimo.
 Club Sport Emelec, equipo de fútbol ecuatoriano.